

Patronymie
 Alain Guédé est un journaliste français. 
 Karim Guédé est un footballeur togolais-allemand.

Religion
 Guédé sont les esprits de la mort dans le vaudou.

Toponymie
 Guédé est un village du Sénégal.
 Guédé est un nom Peul qui veut dire "Le Don"